L’expression « révolution de 1820 » peut faire référence aux sujets traités dans les articles suivants :
Mouvements insurrectionnels de 1820-1821 (Espagne) ;
Révolution haïtienne de 1820.